Deutsche steht für:
 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit (Deutsche im Sinne des Grundgesetzes), siehe deutsche Staatsangehörigkeit
 Deutsche, Personen mit deutscher Herkunft im ethnischen, juristischen, sprachlichen oder kulturellen Sinn
 Deutschstämmige, Personen mit deutschen Vorfahren
 Deutsche, eine Sendereihe im WDR (1984–1989), siehe Zur Person
 Deutsche (Walzer) von Johann Strauss
 Statusdeutsche, Personen, die nach dem Grundgesetz als Deutsche gelten, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu haben

Deutsche ist Familienname von:
 Michael Deutsche (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Deutsche sehen Deutsche
 Deutscher (Begriffsklärung)